Моретта —  муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
 Моретта —  кавовий напій.